Фу́мио Камэ́и (; 1 апреля 1908 — 27 февраля 1987) — японский кинорежиссёр, сценарист и монтажёр.

Биография 
В 1928—1933 годах учился в Институте искусствознания в Ленинграде. Вернувшись на родину, стал работать на студии «Тохо», где начинал как монтажёр. По заказу Службы информации Японии ему было поручено снять пропагандистский фильм об японских войсках в Китае, но первые документальные работы были проникнуты сочувствием к Китаю и полны антивоенного пафоса. Так, «Сражающиеся солдаты» были запрещены к показу, а после выхода фильма «Исса Кобаяси» он был и вовсе арестован. После поражения Японии во Второй мировой войне вернулся к работе в кино. Участвовал в движении «независимых», поставив несколько художественных лент. С 1954 года возглавлял компанию «Нихон докюмэнто фируму», где снял много документальных фильмов, посвящённых последствиям атомной бомбардировки, борьбе с милитаризацией, жизни буракуминов и другим аспектам актуальной жизни послевоенной Японии.

Фильмография

Режиссёр 
  — На бурном море / 姿なき姿
  — Шанхай / 上海
  — Нанкин / 南京市
  — Пекин / 北京
  — Сражающиеся солдаты / 戦ふ兵隊
  — Исса Кобаяси / 小林一茶
  — Трагедия Японии / 日本の悲劇
  — Война и мир / 戦争と平和 (с Сацуо Ямамото)
  — Быть матерью, быть женщиной / 母なれば女なれば
  — Женщина идёт одна по земле / 女ひとり大地を行く
  — Хорошо жить / 生きていてよかった
  — Сунагава — кровавая хроника / 流血の記録　砂川
  — Мир под знаком страха / 世界は恐怖する――死の灰の正体
  — Все люди братья / 人間みな兄弟
  — Тихий метод строительства /

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 168

Ссылки 
 
 Фумио Камэи на сайте КиноПоиск

Кинорежиссёры-документалисты Японии